Lixing peut désigner :

Toponymes 
 Lixing-lès-Rouhling, commune française de Moselle.
 Lixing-lès-Saint-Avold, commune française de Moselle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France